

Astronomia 
 Cratere Nalkowska – cratere sulla superficie di Venere

Persone 
 Hanna Nałkowska – scultrice polacca
 Zofia Nałkowska – scrittrice, drammaturga e saggista polacca